Лецидеевые — таксоны грибов отдела аскомицетов.

 Порядок Лецидеевые ()
 Семейство Лецидеевые ()